Горячие пятна () — научные термины:
 Горячие пятна, в геологии (от англ. hot-spot) — явления магматизма в отдельных точках внутренних районов континентальных плит. Горячая точка (геология). См. также Тектоника плит и Мантийный плюм.
 Горячие пятна, в астрономии — Радиогалактика.

См. также 
 Горячая точка
 hot spot